Ekman je příjmení švédského původu. Jeho nositeli jsou mimo jiné tyto osoby:

 Eugen Ekman (* 1937) – finský sportovní gymnasta švédské národnosti
 Gösta Ekman (1939–2017) – švédský herec, komik, režisér a spisovatel
 Kerstin Ekmanová (* 1933) – švédská spisovatelka
 Margit Ekman (1919–2011) – finská fotografka
 Oliver Ekman-Larsson (* 1991) – švédský hokejista
 Paul Ekman (* 1934) – americký psycholog
 Ulf Ekman (* 1950) – švédský pastor
 Vagn Walfrid Ekman (1874–1954) – švédský oceánograf